Konrad-Adenauer-Allee steht für

 Konrad-Adenauer-Allee (Augsburg)
 Konrad-Adenauer-Allee (Bremen)
 Konrad-Adenauer-Allee (Buxtehude)
 Konrad-Adenauer-Allee (Cuxhaven) 
 Konrad-Adenauer-Allee (Gladbeck)
 Konrad-Adenauer-Allee (Oberhausen) 

Siehe auch
 Konrad-Adenauer-Straße
 Adenauerstraße
 Adenauerallee